Seniorenkonvent
scheikunde
SK Group
Skrapar, een district in de Albanese prefectuur Berat (kentekencode SK)
Slowakije
Smurfit Kappa, een Iers kartonbedrijf